1. slovenská fotbalová liga v sezóně 2006/07.

Základní část

Konečná základní tabulka

Výsledky základní části

Finální část

Finální část tabulky

Výsledky finální části 

 Sestupujícím klubem v ročníku 2006/2007 Corgoň ligy je FK Inter Bratislava
 Mistrovským klubem v ročníku 2006/2007 Corgoň ligy je MŠK Žilina
 Vítězným klubem 2. nejvyšší slovenské fotbalové ligy a postupujícím do ročníku 2007/08 je FC ViOn Zlaté Moravce

Vítěz

Reference 

2006/2007
Fotbal na Slovensku v roce 2006
Fotbal na Slovensku v roce 2007